Rinconsaurus caudamirus ("reptil de Rincón con cola asombrosa") es la única especie conocida del género Rinconsaurus un dinosaurio saurópodo saltasáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 83 millones de años, en el Campaniense, en lo que hoy es Sudamérica.

Descripción 
Como todos los saurópodos Rinconsaurus fue un animal cuadrúpedo con largo cuello, cola también larga terminada en forma de látigo con cuatro patas como pilares. Rinconsaurus a diferencia de muchos otros saurópodos, era delgado. Aunque los fósiles de este animal no estén completos se calcula que llegó a medir 11 metros de largo y 2,5 de alto hasta los hombros. Solamente una parte del cráneo ha sido recobrado; se sabe que Rinconsaurus puede haber tenido uno largo, estrecho, basado en la evidencia fósil de titanosáuridos relacionados.

Descubrimiento e investigación 
Los fósiles de Rinconsaurus fueron descubierto en 1997 por Gabriel Benítez cerca de Rincón de los Sauces, en estratos pertenecientes a la Formación Bajo de la Carpa, en la Provincia del Neuquén en Argentina. Los restos consistían en tres ejemplares, dos adultos y uno juvenil que fueron excavados por Jorge Calvo del Museo paleontológico de la Universidad Nacional del Comahue.

La especie tipo, y única especie, Rinconsaurus caudamirus, fue descrita por el mismo Calvo junto a Bernardo J. González Riga del Laboratorio de Paleovertebrados de Mendoza, Argentina, en 2003. los autores notaron características únicas en este animal, incluyendo las distintivas vértebras caudales con procesos óseos. Lograron recuperar vértebras, huesos de los miembros anteriores, escápula, los huesos de la cadera y varias costillas. Lo más importantes fueron los fragmentos del cráneo y mandíbulas, así como dos dientes similares a los de otro titanosáurido, Malawisaurus dixeyi.

El nombre genérico se refiere a Rincón de los Sauces, donde se descubrieron los fósiles, mientras que el epíteto específico, caudamirus, significa "cola asombrosa", en referencia a la inusual forma de las vértebras especialmente una extraña secuencia de procoelos, vértebras anficoelas, opistocoelas, biconvexas y finalmente procoelas nuevamente mostradas por un individuo. .

Clasificación
Dentro de Saltasauridae, Coria y Riga colocan a este dinosaurio cercanamente emparentado a Aeolosaurus basándose en varios rasgos derivados. En 2007, Casal et al. asignó a Rinconsaurus, Gondwanatitan y Aeolosaurus a Aeolosaurini, una tribu dentro de la subfamilia Saltasaurinae. Queda ver, sin embargo, si esta clasificación recibe aceptación entre los pares. Alternativamente, en 2007 Calvo, González Riga y Porfiri erigieron un clado para este dinosaurio junto a Muyelensaurus dentro de Saltasauridae llamado Rinconsauria

Filogenia
A continuación se encuentra un cladograma mostrando la filogenia de Aeolosaurini según Santucci y Arruda-Campos de 2011.

Un cladograma del análisis filogenético realizado por Silva et al., 2021 se muestra a continuación.

Paleobiología 
Rinconsaurus, como otros saurópodos, fue un herbívoro. Coprolitos asociados a titanosarianos de finales del Cretácico han revelado fitolitos, fragmentos de plantas silificados, aportando pistas sobre una dieta amplia y poco selectiva de plantas. Además de los restos de las planta que se pudieron haber esperado, por ejemplo cycas y coníferas, los descubrimientos publicados en 2005 revelaron una gama inesperado amplia monocotiledóneas , incluyendo palmas y hierbas (Poaceae), incluyendo los antepasados del arroz y el bambú, que ha dado lugar a la especulación del coodesarrollo de los dinosaurios herbívoros y las hierbas.

Los dientes de los titanosáuridos son generalmente espatulados, forma de cuchara, o con forma de clavijas. Los dientes encontraron en asociación con Rinconsaurus se han descrito como "con forma de lápiz-cincel" y habrían tenido agudas facetas inclinadas por el desgaste. Sin la capacidad de moler el alimento, Rinconsaurus , como otros saurópodos, habría pelado el follaje.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Titanosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Sur